А́нна Ху́хта (; 18 октября 1990, Евле, Швеция) — шведская кёрлингистка.

Достижения 
 : бронза (, ).
 : золото ().
 : золото (2010, 2011, 2012).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Анна Хухта - профиль на сайте зимней Универсиады 2015 | FISU

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции